Reddigau ist der Name folgender Orte:
 Reddigau, Ortsteil des Fleckens Diesdorf im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt

Reddigau ist der Familienname folgender Personen:
 August Reddigau (1878–1963), deutscher Politiker (SPD)
 Richard Reddigau, deutscher Politiker (SED)